Miejscowości w USA:
 Teutopolis – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
Gminy w USA:
 Teutopolis (ang. Teutopolis Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham